Chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Trento
 Chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Trequanda

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pietro Apostolo
 Chiesa di Sant'Andrea